Toray Pan Pacific Open 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2007 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к первой категории турниров WTA, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Токио с 27 января по 4 февраля 2007 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в азиатско-тихоокеанском регионе, проводясь сразу же после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2007

 WTA 1-я категория

 Портал: Теннис

Япония
Теннис
Январь 2007 года
Февраль 2007 года
2007